Hura, municipi d'Israel
 Hura, gènere de plantes euforbiàcies